Voyager — семнадцатый студийный альбом Майка Олдфилда, вышедший в 1996 году.

Об альбоме 
В Voyager Майк затронул тему кельтской музыки. Альбом состоит только из инструментальных композиций. Не все композиции написаны самим Олдфилдом: часть является каверами на народные мелодии, часть каверами на произведения других авторов.

Список композиций 
 The Song of the Sun (4:32) 
 Celtic Rain (4:40) 
 The Hero (5:01) 
 Women of Ireland (6:27) 
 The Voyager (4:23) 
 She Moves Through the Fair (4:05) 
 Dark Island (5:43) 
 Wild Goose Flaps its Wings (5:03) 
 Flowers of the Forest (6:01) 
 Mont St Michel (12:18)

Примечания

Ссылки 
 Статья об альбоме Voyager на русском языке

Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Майка Олдфилда
Инструментальные альбомы